Capoeiras — município brasileiro do estado de Pernambuco
Capoeiras (Florianópolis)
Malta (capoeira) — grupos de capoeira cujos integrantes eram chamados capoeiras

Desambiguações de topônimos